Chorus is een ander woord voor een refrein (stijlmiddel).
 chorus (geluidseffect), in de geluidstechniek is een chorus een effect of een effectpedaal dat het signaal breder (of dieper) laat klinken.
 Chorus (album), een muziekalbum van Eberhard Weber
 Chorus (geslacht), een geslacht van slakken
 Chorus (film), een Canadese film uit 2015
 Jutta Chorus, Nederlands journalist

Zie ook 
 Koor (doorverwijspagina)